Dwie kobiety – rzeźba

 Filmy
 Dwie kobiety (Twee vrouwen) – holenderski melodramat z 1979 roku, w reżyserii George’a Sluizera
 Dwie kobiety (Between Two Women) – amerykański film dramatyczny z 1986 roku, w reżyserii Jona Avneta
 Dwie kobiety (Zwei Frauen) – niemiecko-amerykański film dramatyczny z 1989 roku, w reżyserii Carla Schenkela
 Dwie kobiety (Sage femme) – francuski film dramatyczny z 2017 roku, w reżyserii Martina Provosta